Спурий — древнеримский преномен, распространённый во времена царей и Римской республики, однако исчезнувший во времена Империи. Является этрусским по происхождению (Spurie, от этр. spur, город).

 Спурий Кассий Вецеллин (около 540—485 год до н. э.) — видный римский политический и военный деятель VI—V веков до н. э.
 Спурий Ларций Флав — политический деятель первых лет Римской республики
 Спурий Лукреций Триципитин — римский политический деятель конца VI века до н. э.
 
 Спурий Папирий Красс — римский политический деятель начала IV века до н. э.
 
 
 Спурий Тарпей — легендарный персонаж, командующий цитаделью Рима при царе Ромуле.
 Спурий Торий — политический деятель в Римской республике II века до н. э.

Имена латинского происхождения
Имена этрусского происхождения